Bertrand van Rains, dubbelganger van keizer Boudewijn I van Constantinopel (13e eeuw)
 Valse koning van Heverlee, dubbelganger van koning Boudewijn I van België (1951)